Лев Юрьевич Тараков (род. 9 сентября 1966 г., Чигирин, Черкасская область, Украинская ССР, СССР) — казахстанский журналист, общественный деятель. Главный редактор общественно-политической газеты «Время»

Биография 
Родился 9 сентября 1966 года в городе Чигирин Черкасской области Украинской ССР.

Образование 
1988 — Киевское высшее военно-морское политическое училище.

Трудовая деятельность 
1988—1992 — офицер-политработник на кораблях Северного флота

1992—1994 — сотрудник Министерства печати и массовой информации Казахстана

1994—1997 — сотрудник аналитических подразделений Администрации Президента Казахстана

1997 — директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана

1997—1998 — вице-министр информации и общественного согласия Республики Казахстан

1998—2002 — руководитель пресс-службы президента Республики Казахстан

2002—2004 — советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации

2004 — главный редактор газеты «Известия-Казахстан»

2004—2012 — заместитель генерального директора компании «Литер-Media», главный редактор газеты «Литер»

С мая 2012 года — главный редактор общественно-политической газеты «Время».

С 2012 года — член Совета по вопросам средств массовой информации при Министерстве культуры и информации Республики Казахстан.

Награды 
Орден «Курмет» (2009)

Медали — «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігiне 10 жыл».

Воинское звание – капитан-лейтенант.

Премия Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации (2014)

Лауреат премии «За наиболее объективное и систематическое освещение деятельности политических партий Казахстана» (2006)

Семейное положение 
Отец — Тараков Юрий Андреевич — бывший главный редактор парламентской газеты "Советы Казахстана".

Мать — Таракова Таисия Леонтьевна, пенсионерка, была зоотехником-экономистом.

Старший брат - Александр — председатель правления АО "Республиканская газета "Казахстанская правда", директор республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» при президенте Республики Казахстан (с 2016 года).

Младший брат — Андрей, 1975 г.р., директор телеканала «Kazakh TV»

Жена (вторая) — Таракова (дев. Больгерт) Екатерина Андреевна, журналист.

Дети — (от первого брака) Павел, 1987 г.р., Мария, 1989 г.р., (от второго брака) Лев, 2011 г.р., Филипп, 2014 г.р.

Литература 
Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане. Алматы, 2012

Примечания 

Родившиеся 9 сентября
Родившиеся в 1966 году
Политологи Казахстана
Персоналии по алфавиту
Журналисты по алфавиту
Журналисты Казахстана